Aubach může být:

 německý název vesnice Lužný, části obce Perštejn v okrese Chomutov
 německý název řeky Liboc, pravostranného přítoku řeky Ohře
 Aubach (zámek), zámek v Horních Rakousích